Stary cmentarz żydowski w Rogoźnie
 Nowy cmentarz żydowski w Rogoźnie